Белліньє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 50 км на північний схід від Нанта.

Історія 

1 січня 2016 року Белліньє, Ла-Шапель-Сен-Совер, Ла-Руксьєр i Варад було об'єднано в новий муніципалітет Луароксанс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 677 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1791,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт міста Белліньє 
 Белліньє на сайті французького Національного інституту географії
 Белліньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Белліньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Атлантична Луара